Der Begriff Thisbe bezeichnet

 eine Nymphe aus der griechischen Mythologie, siehe Thisbe (Nymphe)
 eine antike Stadt in Böotien, siehe Thisbe (Stadt)
 eine der beiden Hauptpersonen in Ovids Erzählung Pyramus und Thisbe in den „Metamorphosen“
 einen Asteroiden, siehe (88) Thisbe
 eine süd- und mittelamerikanische Schmetterlingsgattung (Familie Würfelfalter), siehe Thisbe (Gattung)